Нижнекаменское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Нижнекаменское сельское поселение — входит в Таловский район

Татарстан 
 Нижнекаменское сельское поселение — входит в Черемшанский район